Vannotti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Vannotti (1907–2002), Schweizer Mediziner
 Leonardo Vannotti (1939–2021), Schweizer Physiker und Manager